Lejos de ti puede estar referido a los artículos de Wikipedia que se indican a continuación:

 Lejos de ti, largometraje japonés escrito y dirigido por Mikio Naruse de 1933;
 «Lejos de ti»,  canción compuesta por el cantautor peruano Pelo D'Ambrosio de 2009;
 Lejos de ti, serie de televisión española e italiana de 2020.